Pszí, mint a görög ábécé egy betűje
 Pszí, mint a paranormális jelenségek megjelölése